Gustav Möller peut désigner :
 Gustav Möller (1884-1970), homme politique suédois ;
 Gustav Möller (1988-), réalisateur danois.

Voir aussi